Zúñiga se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Maria del Carmen Zúñiga
 Ramón Zúñiga